А́ндреас Ива́ншиц (; 15 октября 1983, Айзенштадт, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник чешского клуба «Виктория» (Пльзень). С 2003 по 2014 годы играл в составе сборной Австрии, участник чемпионата Европы 2008 года.

Клубная карьера 
Андреас Иваншиц родился в семье градищанских хорватов, компактно проживающих в Бургенланде. Заниматься футболом он начал в местной команде «Баумгартен», где провёл в общей сложности 9 лет (1989—1998). Затем скауты столичного клуба «Рапид» заметили его талант и в 1998 году Иваншиц заключил свой первый профессиональный контракт с чемпионами Австрии. Ему было всего 16 лет, когда он впервые вышел на поле в футболке «Рапида» — в кубковом матче против «Рансхофена» 26 октября 1999 года. В австрийской бундеслиге Иваншиц дебютировал в 2000 году, в матче с «Зальцбургом». В последующие годы в 177 матчах за венский клуб он забил 27 мячей, стал обладателем чемпионского титула в сезоне 2004/05. В 2003 году Андреас Иваншиц был признан лучшим футболистом года в Австрии.

В январе 2006 года футболист перешёл в «Ред Булл» из Зальцбурга, но пробыл там всего половину сезона — уже в августе он отправился на правах аренды в один из ведущих греческих клубов — афинский «Панатинаикос». По окончании срока аренды, 20 июня 2008 года Иваншиц согласился подписать с «Панатинаикосом» новое постоянное соглашение. В августе 2009 года перешёл в клуб немецкой Бундеслиги «Майнц 05», сначала на правах аренды, а в 2011 году права на Иваншица были выкуплены «Майнцом» полностью.

10 июня 2013 года Иваншиц перешёл в испанский «Леванте». 11 июня 2015 покинул «Леванте». Стороны договорились о расторжении соглашения.

4 августа 2015 года Иваншиц был подписан клубом MLS «Сиэтл Саундерс».

В январе 2017 года перешёл в чешский клуб «Виктория Пльзень», подписав контракт до лета 2018 года.

В ноябре 2018 года Иваншиц объявил о завершении карьеры футболиста.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Австрии Иваншиц дебютировал 26 марта 2003 года в матче против Греции, он был вызван в команду тогдашним тренером сборной Хансом Кранклем. В отборочном матче чемпионата Европы против сборной Чехии, прошедшем 11 октября 2003 года, Иваншиц впервые надел капитанскую повязку сборной и стал таким образом в возрасте 19 лет и 361 дня самым молодым капитаном в истории национальной сборной Австрии.

Достижения 
 Командные
 Рапид (Вена)
 Чемпион Австрии: 2004/05
 Финалист Кубка Австрии: 2004/05

 Панатинаикос
 Финалист Кубка Греции: 2006/07

 Сиэтл Саундерс
 Чемпион MLS: 2016

 Виктория (Пльзень)
 Чемпион Чехии: 2017/18

 Личные
 Лучший футболист года в Австрии: 2003

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте «Виктории» 
 Статистика на сайте rapidarchiv.at
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень